Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 50-es, továbbá 50A jelzésű villamosok:

Magyarország 

 50-es villamos (Budapest)
 50A villamos (Budapest)megszűnt

Németország 

 50-es villamos (Berlin)